Šajinovac est un toponyme qui peut désigner :
Šajinovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Drvar, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Šajinovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Doljevac, district de Nišava ;
Shajnë/Šajinovac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren/Prizren.